Double Trouble (englisch für doppelten Ärger) bezeichnet:
 Double Trouble (Band), Bluesrock-Band
 Double Trouble (New Jersey), Ort in New Jersey, USA
 Double Trouble (1961), auch Swingin' Along, Film aus dem Jahre 1961 mit Tommy Noonan, Peter Marshall und Barbara Eden
 Double Trouble – Warte, bis mein Bruder kommt, eine US-Filmkomödie von 1992
 Double Trouble (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Double Trouble (Dance-Projekt) der späten 1980er und frühen 1990er Jahre
 Double Trouble (Otis-Rush-Lied), ein Blues-Titel von Otis Rush aus dem Jahr 1958
 Double Trouble (John-Williams-Lied), Filmmusik aus Harry Potter und der Gefangene von Askaban
 Double Trouble (Deutscher Titel: Zoff für zwei), US-amerikanischer Spielfilm von 1967 mit Elvis Presley
Siehe auch:
 Dabbel Trabbel